Michel Roussel peut désigner :
 Michel Roussel (1961-), ex-gendarme, directeur d'enquêtes français ;
 Michel Roussel (1945-), personnalité du monde des courses hippiques, driver, entraîneur et propriétaire de trotteurs ;
 Michel Roussel (1946-), homme politique français.